Карлос Антонио Рейес Нахера (, род. 27 октября 1961) — гватемальский , мастер ФИДЕ.

Чемпион Гватемалы 1989, 1990 и 1992 гг. Бронзовый призёр чемпионата Гватемалы 1991 г.

В составе сборной Гватемалы участник пяти шахматных олимпиад (1982, 1990, 2004, 2006, 2018 гг.).

Участник ряда международных турниров.

В 1998, 2000 и 2004 гг. представлял Гватемалу в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Рейтинг Эло

Примечания

Ссылки 

Мастера ФИДЕ по шахматам